DeLorean Motor Company, een automerk
Digital Media Centre
Disco Mix Club
DMC (label), een platenlabel
Destination Management Company, organisator van (internationale) beurzen en congressen
DMC (textiel), een frans bedrijf dat onder ander garens produceert, Dollfus-Mieg et Compagnie